Թ, թ (то, ) — дев'ята літера вірменської абетки.

Позначає звук /tʰ/ (Т з придихом). 

Числове значення — 9. 

В Юнікоді має такі коди: U+0539 для Թ, U+0569  для թ . В інших типах кодування відсутня.